Oriental kan syfta på följande:

 Orientaliskt korthår, en kattras

Geografi

Kongo-Kinshasa 
 Orientale, region

Marocko 

 Oriental (region),

Mexiko 

 Oriental, Puebla, ort, 
 Oriental (kommun), Puebla, 
 Oriental, Guerrero, ort, Iliatenco, 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar